

Codici 
 TRF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Torp di SandefjØrd (Norvegia)

Medicina
 Thyrotropin-releasing factor – ormone secreto dall'ipotalamo

Musica
 TRF – gruppo musicale giapponese

Elettronica
 Tuned Radio Frequency Receiver